Попков, Александр:
 Попков, Александр Евгеньевич (род. 1994) — российский пловец, чемпион мира в плавании на короткой воде.
 Попков, Александр Иванович (1913—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Попков, Александр Леонидович (род. 1954) — советский и белорусский баскетболист и тренер.